Натуральне число 318
 318 рік до нашої ери
 318 рік нашої ери